Шама́р Ама́ро Ни́колсон (; ) — ямайский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Ямайки.

Клубная карьера

Ранние годы 
Начал заниматься футболом в средней школе Тренчтауна, а позже перебрался в «Бойз Таун» из Кингстона. В 17 лет потерял отца — того застрелили на стадионе во время матча «Бойз Тауна», после чего Николсон не играл в футбол примерно полтора года. В 2014 году начал свою профессиональную карьеру в чемпионате Ямайки. 30 сентября 2014 года забил свой первый мяч в профессиональной карьере в матче против «Хамбл Лайонс» (2:0). В 2015 году проходил просмотр в клубе MLS «Реал Солт-Лейк». В сезоне 2016/17 Шамар занял второе место в списке бомбардиров чемпионата с 15 мячами в 30 матчах. В 2017 году Николсону поступило предложение от «Филадельфии Юнион» из MLS, но подписать контракт так и не удалось. Всего за «Бойз Таун» провёл 75 матчей и забил 28 мячей.

«Домжале» 
В августе 2017 года стал игроком словенского клуба «Домжале». За первые семь месяцев нахождения в клубе, Николсон лишь один раз попал в заявку на матч. Дебютировал за «Домжале» 6 марта 2018 года в матче 21-го тура чемпионата Словении против «Анкарана» (4:0) заменив на 79-й минуте Ловро Бизяка. Свой первый матч в стартовом составе провёл 18 апреля 2018 года в матче 20-го тура чемпионата Словении против «Целе» (1:0), в котором также забил свой первый мяч за клуб. В сезоне 2017/18 начинал матчи в основном на скамейке запасных, проведя 15 матчей и забив 5 мячей. 12 июля 2018 года дебютировал в еврокубках в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Широки-Бриега» (2:2). В сезоне 2018/19 начал выступать стартовом составе. В ноябре 2018 года Шамар сделал дубли в течение трёх дней в играх против «Олимпии» (4:4) и «Горицы» (3:1). В сезоне 2018/19 провёл 35 матчей во всех турнирах и забил 13 мячей. В сезоне 2019/20 провёл шесть матчей и забил два мяча. Всего за «Домжале» выступал с 2017 по 2019 года, проведя 56 матчей и забив 20 мячей.

«Шарлеруа» 
13 августа 2019 года перешёл в «Шарлеруа», выступающий в чемпионате Бельгии, подписав четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Дебютировал за клуб 31 августа 2019 года в матче 6-го тура чемпионате Бельгии против «Васланд-Беверена» (4:0), в котором вышел в стартовом составе, а на 59-й минуте забил свой первый мяч за «Шарлеруа». 27 декабря 2019 года оформил дубль в матче 21-го тура чемпионата Бельгии против «Остенде» (5:0). Всего в сезоне 2019/20 провёл за «Шарлеруа» 28 матчей и забил 9 мячей. 30 августа 2020 года забил два мяча в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против «Антверпена» (2:0). В сезоне 2020/21 Николсон сыграл 33 из 34 возможных матчей лиги за клуб, в которых забил девять мячей, а также два матча Кубка Бельгии с одним забитым мячом и два отборочных матча Лиги Европы. 28 августа 2021 года оформил хет-трик в матче 6-го тура чемпионата Бельгии против «Беерсхота» (5:2). 5 декабря 2021 года забил два мяча в ворота льежского «Стандарта» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Бельгии. 19 декабря 2021 года в матче 20-го тура чемпионата Бельгии против «Эйпена» (4:0) забил три мяча. В сезоне 2021/22 провёл 18 матчей и забил 13 мячей. Всего за «Шарлеруа» выступал с 2019 по 2021 года и во всех турнирах провёл 83 матча и забил 31 мяч.

«Спартак» (Москва) 

21 декабря 2021 года подписал контракт с московским «Спартаком» до июня 2026 года. Сумма трансфера составила около 10 миллионов евро. Дебютировал за клуб 26 февраля 2022 года в домашнем матче 19-го тура чемпионата России против московского ЦСКА (0:2), выйдя на замену на 69-й минуте вместо Александра Соболева. Первые мячи за «Спартак» забил 2 марта 2022 года в домашнем матче 1/8 финала Кубка России против «Кубани» (6:1), оформив хет-трик. Николсон стал первым спартаковцем, оформившим хет-трик на «Открытие Банк Арене». В чемпионате России первый мяч забил 6 марта 2022 года в гостевом матче 20-го тура против московского «Динамо» (2:0). 10 апреля 2022 года в матче 24-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (3:0) оформил дубль. 7 мая 2022 года забил два мяча в гостевом матче 28-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1), отличившись на 11-й и 26-й минутах. Всего в сезоне 2021/22 провёл за «Спартак» во всех турнирах 16 матчей и забил восемь мячей, также вместе с командой стал обладателем Кубка России.

23 октября 2022 года сделал дубль в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» (5:0), отличившись на 18-й и 63-й минутах.

Карьера в сборной 
В 2015 году Шамар выступал в составе молодёжной сборной Ямайки на чемпионате КОНКАКАФ, где провёл один матч против молодёжной сборной Гватемалы (0:1).

4 февраля 2017 года Николсон дебютировал в составе сборной Ямайки выйдя на замену на 83-й минуте вместо Кори Берка в товарищеском матче со сборной США (0:1). Летом 2017 года нападающий был включён в заявку своей команды для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, на котором сборная Ямайки стала финалистом, но Шамар ни разу не вышел на поле.

Первый мяч за сборную Ямайки забил 6 июня 2019 года в товарищеском матче против сборной США (1:0). Летом 2019 года был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. На этом турнире провёл все пять матчей и забил два мяча. 26 июня 2019 года в матче 3-го тура группового этапа против сборной Кюрасао забил мяч на 14-й минуте, а команды сыграли 1:1. 4 июля 2019 года в полуфинальном матче против сборной США (1:3) на 69-й минуте забил мяч, но этот мяч не помог его команде одолеть соперника.

Летом 2021 года принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ, проведя четыре матча и забив один мяч в ворота сборной Суринама в матче 1-го тура группового этапа.

Достижения 
 «Домжале»
 Бронзовый призёр чемпионата Словении (2): 2017/18, 2018/19

 «Спартак» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2021/22
 Финалист Суперкубка России: 2022

 Сборная Ямайки
 Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ: 2017
 Финалист Карибского кубка: 2017

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого: 32 матча / 10 голов; 16 побед, 7 ничьих, 9 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Домжале»
 Профиль на сайте ФК «Шарлеруа»
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Спартак» Москва